

Красногорський — селище, Єсільський район, Акмолинська область

Красногорський — селище міського типу, Звениговський район, Марій Ел
 Красногорський — селище, Асекеєвський район, Оренбурзька область
 Красногорський — хутір, Мелеузівський район, Башкортостан
 Красногорський — селище, Полисаєвський міський округ, Кемеровська область

Див. також 
 Красногорський район